Осоргин — фамилия; женская форма — . 

 Известные носители * Осоргин, Александр Николаевич (1830—?) — штабс-ротмистр, самарский (1858—1861) и бузулукский (1872—1875) уездный предводитель дворянства, самарский губернский предводитель дворянства (1891—1893).
 
 Осоргин, Георгий Михайлович (1893—1929) — штабс-ротмистр лейб-гвардии Конно-гренадерского полка, участник Первой мировой войны, Георгиевский кавалер, заключённый Соловецкого лагеря особого назначения. 
 
 
 
 Осоргин, Савва Фёдорович (1772—?) — капитан, надворный советник, оренбургский губернский предводитель дворянства (1808—1812). Осоргина 

 См. также 
 Осоргины (дворянский род)
 

 Примечания